Le N-bromosuccinimide, un composé chimique.
 La banque nationale de Slovaquie, aussi banque centrale de la Slovaquie.
 Le National Bureau of Statistics, Institut officiel de statistiques au Nigéria.
 Le Network for Business Sustainability, réseau international de recherche en développement durable.
 La Nouvelle Bible Segond.
 Les Solutions fondées sur la nature, en anglais Nature-based solutions (NBS)
Sigle de 3 caractères